Nkou peut désigner :
 Pierre-Célestin Nkou, évêque camerounais,
 Ebod Nkou, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng.